Rotăria ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Rotăria (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Rotăria (Iași), Dorf im Kreis Iași